

Patronyme 

 Luis Milla (1966-), un ancien footballeur espagnol reconverti en entraîneur ;
 Roger Milla, né Albert Roger Mooh Miller (1952-), un ancien footballeur camerounais ;
 Soraya Milla, une femme de spectacle, écrivain, actrice, réalisatrice et productrice française d'origine camerouno-béninoise.

Prénom 
Milla est un prénom féminin, diminutif de Camille.

Toponyme 

 Milla, une commune du Burkina Faso ;
 Milla, une des quinze paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida au Venezuela.

Autres 
Milla peut aussi désigner :
 Milla, un genre botanique de la famille des Asparagaceae ;
 Milla, un film de Valérie Massadian (2017), avec Séverine Jonckeere et Luc Chessel ;
 Milla,  un film de Shannon Murphy, sorti en 2019.

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme